Ptaki peut désigner en Pologne :
 Ptaki, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Ptaki, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Ptaki, village de la voïvodie de Mazovie